Alyssum spathulatum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Alyssum spathulatum descrita por Adams es el Alyssum alpestre de L.
Alyssum spathulatum descrita por Stephan es el Galitzkya spathulata de (Stephan) V.V.Botschantz.

Referencias